est le titre original du film américain Meurtre en suspens;
  est une chanson du groupe de hard rock AC/DC de l'album Blow Up Your Video;
  est un album de Bonnie Raitt.